28-летняя немка Анжелика Кербер выиграла второй в сезоне турнир Большого шлема после Открытого чемпионата Австралии. Каролина Плишкова из Чехии впервые в карьере играла в финале турнира Большого шлема.

Общая информация 
Женский одиночный турнир собрал девятнадцать представителей Топ-20 мирового рейтинга: из лидеров не выступила только седьмая ракетка мира
Виктория Азаренко из-за своей беременности. Также в турнире не приняла участие его прошлогодняя победительница итальянка Флавия Пеннетта, которая завершила карьеру в конце 2015 года. Первым номером посева выступила лидер мировой классификации и шестикратная чемпионка турнира Серена Уильямс. Американка смогла добраться до полуфинала, но второй год подряд на этой стадии она неожиданно уступает. На этот раз победить Серену удалось Каролине Плишковой, посеянной под десятым номером. Для Плишковой выход в финал стал дебютным на соревнованиях Большого шлема и впервые с 1993 года в финале женского одиночного розыгрыша в США сыграла представительница Чехии (в том сезоне в финал прошла Хелена Сукова). Из нижней части сетки в финал пробилась немка Анжелика Кербер, имевшая второй номер посева. 

В начале турнира на первое место в рейтинге WTA претендовали Серена Уильямс, Анжелика Кербер, Агнешка Радваньская и Гарбинье Мугуруса. Мугуруса проиграла уже во втором раунде, Радваньская в четвёртом, а после того, как Уильямс, не прошла в финал стало известным, что Кербер станет новой первой ракеткой мира, сменив на этой позиции американку, которая занимала её рекордные 186 недель подряд с 18 февраля 2013 года. Кербер не остановилась на этом достижении и смогла завоевать титул, обыграв Плишкову в финале. Для неё этот титул стал вторым в сезоне и карьере на соревнованиях Большого шлема. Представительница Германии победила в женском одиночном разряде на кортах в США впервые с 1996 года, когда титул выигрывала Штеффи Граф. 

В основной сетке сыграли семь представительниц России и лишь двум из них: Елене Весниной и Анастасии Павлюченковой удалось выйти в третий раунд.

Посев 

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Титул)
  Гарбинье Мугуруса (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Четвёртый раунд)
  Роберта Винчи (Четвертьфинал)
  Мэдисон Киз (Четвёртый раунд)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Каролина Плишкова (финал)
  Карла Суарес Наварро (Четвёртый раунд)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Йоханна Конта (Четвёртый раунд)
  Петра Квитова (Четвёртый раунд)
  Тимея Бачински (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
  Барбора Стрыцова (Первый раунд)
  Елена Веснина (Третий раунд)
  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Ирина-Камелия Бегу (Первый раунд)
  Элина Свитолина (Третий раунд)
  Дарья Касаткина (Первый раунд)
  Белинда Бенчич (Третий раунд)
  Каролин Гарсия (Третий раунд)
  Лаура Зигемунд (Третий раунд)
  Сара Эррани (Первый раунд)
  Коко Вандевеге (Первый раунд)
  Ана Иванович (Первый раунд)
  Мисаки Дои (Первый раунд)
  Тимея Бабош (Третий раунд)
  Моника Пуиг (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Кэтрин Беллис (Третий раунд)
  Ана Богдан (Второй раунд)
  Ван Яфань (Второй раунд)
  Монсеррат Гонсалес (Второй раунд)
  Дуань Инъин (Второй раунд)
  Александра Крунич (Первый раунд)
  Кристина Кучова (Первый раунд)
  Антония Лоттнер (Первый раунд)
  Элизе Мертенс (Первый раунд)
  Мэнди Минелла (Первый раунд)
  Джессика Пегула (Первый раунд)
  Надя Подорошка (Первый раунд)
  Лора Робсон (Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд (Первый раунд)
  Барбара Хаас (Первый раунд)
  Ришел Хогенкамп (Второй раунд)
  Алисон ван Эйтванк (LL, первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Лорен Дэвис (Второй раунд)
  Кайла Дэй (Второй раунд)
  София Кенин (Первый раунд)
  Ваня Кинг (Второй раунд)
  Даниэлла Коллинз (Первый раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (Первый раунд)
  Эллен Перес (Первый раунд)
  Виржини Раззано (Первый раунд)
  Виталия Дьяченко (PR, первый раунд)
  Пэн Шуай (PR, первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые